Desa Karyamukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karyamukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,80, long 108,18), 
 Desa Karyamukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,78, long 108,11), 
 Desa Karyamukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,00, long 107,07), 
 Desa Karyamukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,29, long 107,46), 
 Desa Karyamukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,03, long 107,47), 
 Desa Karyamukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar